CPU je kratica in je lahko:

 v računalništvu procesor (centralna procesna enota; )
 Center za poslovno usposabljanje pri GZS.

Glej tudi